Милу́тин И́вкович (; 3 марта 1906, Белград, Королевство Сербия — 23 мая 1943, Яинцы, Белград, Недичевская Сербия) — югославский сербский футболист, правый защитник, участник Олимпийских игр 1928 года и чемпионата мира 1930 года.

Биография 
Милутин Ивкович родился в Белграде в семье полковника Йована Ивковича и Милы Путник. Там же он начал играть в футбол. Учился в медицинском институте, в 1934 году получил диплом врача. Активно интересовался политикой, был одним из инициаторов бойкота югославской командой Олимпийских игр 1936 года в Берлине. Вскоре после начала второй мировой войны Милутин Ивкович завершил карьеру футболиста. Во время Народно-освободительной войны Югославии примкнул к партизанскому движению Иосипа Броза Тито, был схвачен белградской оккупационной администрацией и позже казнён. Его имя носит одна из улиц Белграда. У стадиона ФК «Партизан» в его честь установлена мемориальная доска. В фильмах «Монтевидео, Бог те видео!» и «Монтевидео, видимо се!» роль Ивковича исполняет Виктор Савич.

Карьера

Клубная 
Первой командой Ивковича стала белградская «Югославия», за которую он начал играть в возрасте 16 лет, дважды становился чемпионом Югославии (1924 и 1925). Позднее он также выступал за белградский клуб «БАСК» и команду «Жупа» из города Александровац.

В сборной 

В сборной Милутин Ивкович дебютировал в октябре 1925 года в матче против Чехословакии (югославы потерпели сокрушительное поражение 0:7). Через три года он стал участником олимпийского футбольного турнира 1928 года в качестве капитана (югославы проиграли в первом же круге португальцам), а в 1930 году Ивкович сыграл три матча на первом чемпионате мира по футболу, который проходил в Уругвае. В первом матче югославы, к удивлению многих, одолели главных соперников по группе — бразильцев, а во второй игре против несильной боливийской сборной Милутин Ивкович нанёс серьёзную травму (перелом ноги) Гумерсиндо Гомесу, будучи на тот момент студентом медицинского института. Ивкович также сыграл в полуфинале против хозяев турнира, но югославы проиграли 1:6 и закончили выступление на турнире.
Последним матчем Ивковича за сборную стала игра против сборной Франции, проигранная югославами со счётом 2:3, в 1934 году.

Итого: 39 матчей / 0 голов; 17 побед, 4 ничьих, 18 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Профиль на footballplayers.ru 
 

Югославские партизаны
Расстрелянные в Сербии
Казнённые в 1943 году
Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года
Игроки ФК «Югославия»
Игроки ФК БАСК